Mbirizi ist der Name eines kleinen ruandischen ehemaligen Königreichs, siehe Bukunzi

Weiters ist Mbirizi der Familienname folgender Personen:
 Eric Mbirizi (* 1998) burundischer Fußballspieler